Henryk Tomanek (1955-), un lutteur polonais.

 Jan Tománek (1978-), un réalisateur, écrivain et artiste tchèque ;
 Roman Tománek (1986-), un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.